Джей Ти Уо́лш (, полное имя — Джеймс То́мас Па́трик Уо́лш ();  — ) — американский актёр.

Биография 
Джей Ти Уолш родился в Сан-Франциско, штат Калифорния. У него было две сестры и брат — Кристофер, Патрисия и Мария. После учебы в колледже в Ирландии он поступил Университет Род-Айленда, где участвовал во многих театральных постановках колледжа. С 1974 года начал работать в небродвейских шоу.

Первые роли в кино у него появились после 1983 года, когда он сыграл незначительную роль в фильме «Бегство Эдди Мейкона». В течение следующих 15 лет он сыграл в более чем 50 художественных фильмах, чаще всего в роли «плохого парня». Джей Ти Уолш снялся во многих известных фильмах, в таких как: «Никсон», «Хоффа», «Несколько хороших парней», «Огненный вихрь», «Чудо на 34-й улице», «Авария» и «Доброе утро, Вьетнам». Журнал Playboy описал его как «всеобщего любимого подонка».

В 1994 году был номинирован на премию «Сатурн» как Лучший актёр второго плана за роль Дэнфорта Китона в фильме «Нужные вещи».

Умер от сердечного приступа в пятницу 27 февраля 1998 года в возрасте 54 лет. Джек Николсон, партнёр Уолша по фильму «Несколько хороших парней», посвятил ему свой третий «Оскар» в 1998 году. Режиссёр Феликс Гэри Грей посвятил Уолшу свой фильм «Переговорщик», вышедший в 1998 году.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Размышления о J. T. Walsh (PDF)
 Bubblegun интервью

Умершие от инфаркта миокарда
Выпускники Университета Род-Айленда